La Coppa d'Asia femminile 1995, nota anche come 1995 AFC Women's Asian Cup, è stata la decima edizione della massima competizione asiatica di calcio femminile, organizzata con cadenza biennale dalla Asian Football Confederation (AFC). Il torneo, che nella sua fase finale ha visto confrontarsi undici nazionali, si è disputato in Malaysia dal 23 settembre al 2 ottobre 1995.

Il torneo è stato vinto dalla  per la quinta volta consecutiva, superando in finale 2-0 il .

Stadio 
Gli incontri del torneo sono stati disputati a Kota Kinabalu.

Squadre partecipanti

Fase a gruppi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Raffronto tra le seconde classificate 
Le prima classificata si qualifica alle semifinali. I risultati contro le quarte classificate dei gironi A e C non sono stati conteggiati per determinare la classifica delle tre squadre.

Classifica

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1995
1995
Competizioni sportive a Kota Kinabalu